Petaloproctus crosnieri är en ringmaskart som beskrevs av Rullier 1964. Petaloproctus crosnieri ingår i släktet Petaloproctus och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crosnieri